Самодуровское сельское поселение — муниципальное образование в Поворинском районе Воронежской области.

Административный центр — село Самодуровка.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Самодуровка,
 посёлок Моховое.

Примечания 

Муниципальные образования Поворинского района
Сельские поселения Воронежской области